El área metropolitana de Toledo puede hacer referencia a:

 Área metropolitana de Toledo (España), en torno a Toledo, en Castilla-La Mancha (España).
 Área metropolitana de Toledo (Ohio), en torno a Toledo, en Ohio (Estados Unidos).